Dieser Artikel gibt einen Überblick über die American-Football-Bundesliga Saison 1995. Die American-Football-Bundesliga 1995 war die 17. Saison der 1. Bundesliga, der höchsten deutschen Spielklasse, in der Sportart American Football. Meister wurden die Düsseldorf Panthers, die sich im German Bowl gegen die Hamburg Blue Devils durchsetzen konnten.

Modus 
In der Saison 1995 nahmen an der 1. Bundesliga insgesamt 12 Teams teil, die in die Gruppen Nord und Süd aufgeteilt waren. Die Gruppen spielen jeweils ein doppeltes Rundenturnier mit Heim- und Auswärtsspielen aus. Zusätzlich spielt jede Mannschaft ein Spiel gegen ein Team aus der jeweils anderen Gruppe (Interconference Spiele). Dadurch hat jedes Team sechs Heim- und sechs Auswärtsspiele.

Nach Abschluss dieser Runde werden für beide Gruppen Abschlusstabellen aller sechs Teams erstellt. Die jeweils besten vier Teams der Abschlusstabellen qualifizieren sich für die Play-offs, das jeweils letztplatzierte Team steigt in die 2. Bundesliga ab.

Teams 
Die Hamburg Blue Devils spielten bis vor dieser Saison außerhalb des Ligasystems und erhielten vom AFVD eine Einladung als Quereinsteiger an der 1. Bundesliga teilzunehmen.

 Vorjahr = Liga des Vorjahres
 BL = Bundesliga
 (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga

Saisonverlauf

Reguläre Saison 

Legende: , , , * Wertung

Abschlusstabellen

Nord 

, 

 Tie-Breaker: Braunschweig gewinnt direkten Vergleich gegen Berlin Rebels (68:46)

Süd 

,

Play-offs

Weblinks 

 1. Bundesliga 1995 bei football-history.de

GFL-Saison
American-Football-Saison 1995